Национальное собрание Танзании () и президент составляют парламент Танзании. Нынешним Председателем Национального Собрания является Иов Ндугай, который председательствует в однопалатном собрании из 393 членов.

История 
Национальное собрание Танзании было сформировано в качестве Законодательного совета материковой части Танзании (тогда её называли Танганьикой) в 1926 году. Совет был сформирован в соответствии с законом, принятым британским парламентом, который называется. Закон был опубликован в Танганьике 18 июня 1926 года. Совет состоял из 20 депутатов, когда он был созван 7 декабря 1926 года под председательством губернатора Танганьики, сэра Дональда Камерона.

Первый председатель был назначен на замену губернатора в качестве председателя Совета в 1953 года и вступил в должность 1 ноября 1953 года.

В 1958 году Совет получил несколько избранных представителей в первый раз. Это были первые выборы, разрешенные в колонии. Из трех политических партий, участвовавших в выборах, а именно Африканского союза Танганьика (TANU), партии «Объединенная партия Танганьика» (UTP) и Африканского национального конгресса (АНК), в некоторых избирательных округах выиграла только TANU, став первой партией, консул.

Второе избрание на должности в Совете состоялось в 1960 году. Эти выборы были частью подготовки к тому, чтобы Танганьика была независимой страной. Все члены, назначенные губернатором, были упразднены, и народу Танганьики было разрешено избирать всех членов Совета.

В том же году имя Совета было изменено на Законодательное собрание. Изменения, внесенные в этом году, были конституционно необходимы, чтобы позволить президенту Танганьики дать согласие на все законы, принятые вместо королевы Соединенного Королевства.

Деятельность 
Парламент имеет полномочия рассматривать как союзные, так и общегосударственные вопросы, которые не входят в сферу деятельности правительства Занзибара. Он отвечает за обсуждение законопроектов и принятие законов. Ему также подотчётно правительство Танзании.

Результаты выборов 2015 года

См. также 
 Список политических партий Танзании

Примечания 

Танзания
Политика Танзании